Mobile se poate referi la:
Mobile, Alabama - un port american
Mobile Bay - un mic golf în statul Alabama